WRY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Westray, isola di Westray (Regno Unito)
 wry – codice ISO 639-3 della lingua merwari